Эуфониум, эфониум, каллофон, теноровая туба, тенорная туба () — басовый музыкальный инструмент семейства саксгорнов. Является самым популярным инструментом из этого семейства. Играет роль ведущего тенорового голоса в военных и духовых оркестрах. Слово «эуфониум» происходит от греческого «euphonia», что означает «приятно звучащий».

Тесно взаимосвязан с термином баритон, в значении медная труба и иногда употребляется как синоним.

История 

Далёким предком эуфониума, как и многих других басовых духовых музыкальных инструментов, является серпент.

В 1821 году французским мастером Элэри была запатентована группа медных рожков с клапанами, включающая басовый рожок, который был назван офиклеид. Он был более мощным и точным по строю, чем серпент, и напоминал современные фагот и баритон-саксофон. Но овладение этим инструментом всё ещё требовало наличие отменного слуха для чистой игры. Офиклеиды выпускались в нескольких строях и размерах и стали широко применяться в духовых и симфонических оркестрах XIX века. Окончательно этот инструмент исчез из военных оркестров только в первой трети XX века, всё ещё продаваясь во Франции в 1922 году.

В течение второго и третьего десятилетий XIX века был изобретён помповый механизм, став настоящей революцией в проектировании и производстве духовых инструментов.

Считается, что эуфониум изобретен веймарским мастером Зоммером в 1843 году, через восемь лет после появления тубы, и отличается от неё более широкой мензурой, что, конечно, напрямую сказывается на звуке и технических возможностях инструмента.

В 1842 году Адольф Сакс открыл в Париже фабрику духовых инструментов, которые выпускались в основном для военных оркестров. Он разработал целый ряд медных духовых инструментов с помповым механизмом, которые используются до сих пор, например, в знаменитых английских духовых ансамблях.

Композиторы стали использовать эти инструменты в своём творчестве вслед за их широким распространением. Рихард Вагнер ввёл две теноровые, одну басовую и одну контрабасовую группу в партитуру «Кольца нибелунгов». Теноровая туба стала широко использоваться и в творчестве других композиторов — Густава Холста, Мориса Равеля и т. д. Широкому распространению, в частности, способствовала схожесть тембра с теноровым саксгорном, используемым в военных ансамблях.

Множество новых разновидностей медных инструментов только вносили путаницу. Английский тенор был тем же самым, что и германский альтгорн и альт (ми-бемоль) во Франции. В Англии и Франции немецкий тенор считался баритоном. Баритон в Германии на английской земле стал эуфониумом, а во Франции — басом (си-бемоль). Несмотря на разницу в конструкциях все эти инструменты имели схожий тембр и одинаковый диапазон. Из-за влияния английской военной традиции мы сегодня используем термины эуфониум и баритон для описания этих инструментов.

В России традиционно использовались тубы разных строёв, что приводило к частым нареканиям в адрес нестройной игры военных оркестров. Это привело к тому, что в 1870-х годах была проведена реформа и в военные оркестры стали поставляться инструменты только в строе E♭ и B. Непосредственное участие в этой реформе принял, бывший в те годы инспектором военных оркестров Морского ведомства, Николай Андреевич Римский-Корсаков.

Широкую известность эуфониуму принесла заглавная песня мюзикла «». Упомянутый в этой песне инструмент существовал в начале двадцатого столетия. Он был создан путём добавления к основной конструкции эуфониума маленького раструба, который использовался для произведения эффектов в стиле тромбона и приводился в действие дополнительным рычагом.

Добавление к эуфониуму четвёртого клапана было очень желательным, поскольку это расширило диапазон инструмента, и давало возможность улучшить интонирование и облегчить пассажи. При нажатии четвёртый вентиль понижает общий строй с B (си-бемоль) до F (фа). При использовании этого вентиля в сочетании с тремя остальными облегчается исполнение нот под басовым ключом и ощущается положительное влияние на интонации в нижнем и верхнем регистрах.

Разница между эуфониумом и баритоном 
В Английской традиции используются два разных инструмента в военных и духовых ансамблях. Баритон там несколько меньше чем эуфониум, имеет меньший ствол, более светлый звук и строй B (си-бемоль). Эуфониум же, наоборот, благодаря более толстому стволу имеет более мощный и сочный тембр.

Американские производители пошли на сближение этих двух инструментов, пытаясь оптимально сочетать лучшие качества обоих инструментов. В результате получился средний баритон, широко распространённый в школьных оркестрах. Этот инструмент, хоть и удовлетворителен для многих случаев, звучит не так полно и насыщено как эуфониум с его широким стволом. В Американской традиции баритон, как медная труба, и эуфониум стали взаимозаменяемыми понятиями вне зависимости от того какой инструмент используется.

Использование эуфониума в музыке 

Для эуфониума создано немало сольных произведений, преимущественно в сопровождении духового оркестра. Одно из первых сочинений в этом жанре ― Концерт Амилькаре Понкьелли, написанный в 1872 году. Концерты для эуфониума также принадлежат Йозефу Горовицу и Владимиру Косма. Современные композиторы используют эуфониум в разнообразных камерных составах, а также пишут сочинения для этого инструмента без сопровождения.

Среди наиболее известных исполнителей-солистов на эуфониуме ― Симоне Мантиа (1873―1951), солист оркестра Дж. Ф. Сузы, Тревор Грум, первый исполнитель многих произведений современных композиторов, Брайан Боумен, давший первый в истории сольный концерт на эуфониуме в Карнеги-холле, Стивен Мид и другие.

Эуфониум иногда используется в симфоническом оркестре. Чаще всего ему поручаются партии родственного инструмента ― тубы, ― написанные в слишком высоком для неё регистре. Так, на эуфониуме обычно исполняется соло из пьесы «Быдло» из цикла «Картинки с выставки» Мусоргского в оркестровке Равеля, а на премьере симфонической поэмы Р. Штрауса «Жизнь героя» по инициативе дирижёра Эрнста фон Шуха эуфониумом успешно была заменена указанная композитором в нотах вагнеровская туба. Некоторые авторы, однако, поручают эуфониуму самостоятельную партию с расчётом на особый тембр этого инструмента. Английский композитор Хавергал Брайан включил сразу два эуфониума и две тубы в партитуру своей Первой симфонии и часто использовал их в более поздних работах. Дмитрий Шостакович поручил эуфониуму (обозначенному в партитуре как «баритон») сложную партию в балете «Золотой век».

Отдельные музыканты практикуют исполнительство на эуфониуме в джазе, среди них ― Рич Маттесон и Майнард Фергюсон.

Основной сферой применения эуфониума является духовой оркестр, где этот инструмент выполняет самые разнообразные функции: как аккомпанирующую и контрапунктирующую, так и солирующую.

Дополнительные факты 
Иногда публика вводится в заблуждение указанным в программе «солист-баритона», путая голос-баритон с инструментом баритоном. Во избежание недоразумений следует указывать «солист на эуфониуме».
В России партии для эуфониума пишутся в срипичном ключе,а в Америке партии для эуфониума пишутся в басовом ключе.

В культуре 
Звучи! Эуфониум - роман Аяно Такеды и его аниме-экранизация.

Литература 
 
 
 Брайан Боумэн Я играю на эуфониуме — на чём, на чём? / Перевод с английского Алексея Чарыкова

Медные духовые музыкальные инструменты
Басовые музыкальные инструменты
Корпус морской пехоты США
Аэрофоны